

Science et techniques

Informatique 
 Ampere est une microarchitecture de processeur graphique, développée par Nvidia.

Physique 
 L'ampère est l'unité internationale d'intensité d'un courant électrique.
 L'ampère par mètre, l'ampère par mètre carré et le voltampère sont des unités dérivées du Système international.
 Le théorème d'Ampère exprime le champ magnétique généré par des courants électriques.
 La force d'Ampère est la force exercée l'un sur l'autre par deux fils conducteurs parcourus par un courant électrique.

Culture et société

Établissements culturels et d'enseignement 
Plusieurs établissements français sont nommés en hommage au physicien André-Marie Ampère :
 le collège et lycée Ampère, à Lyon ;
 le musée Ampère, installé dans son ancienne maison à Poleymieux-au-Mont-d'Or, dans le Grand Lyon.

Marine 
 Ampère est le premier navire câblier français (1864), suivi de l'Ampère 2 (1930) et de l'Ampère 3 (1951).

Musique 
  est un groupe de screamo américain.

Patronyme 

 André-Marie Ampère (1775-1836), le physicien français dont le nom a été donné à l'unité d'intensité électrique ;
 Jean-Jacques Ampère (1800-1864), un historien, écrivain et voyageur français, fils du précédent.

Toponyme 

 Ampère, ancien nom de Aïn Azel (Algérie) ;
 la place Ampère, à Lyon (France) ;
 Ampère - Victor Hugo, une station de métro située sous la place Ampère.

Voir aussi 
 Ampèremètre, un appareil de mesure de l'intensité électrique

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français